Crag is een Engelse term, die in de geologie kan verwijzen naar:
crag (sediment), een schelpenrijke sedimentaire gesteentelaag;
crag (landschap), een landvorm: een asymmetrische heuvel die ontstaat bij een dominante richting van de winderosie.